L'Atlantide – romanzo del 1919 di Pierre Benoît

Cinema
L'Atlantide – film del 1921 diretto da Jacques Feyder tratto dal romanzo
L'Atlantide (Die Herrin von Atlantis) – film del 1932 diretto da Georg Wilhelm Pabst
L'Atlantide – titolo alternativo di Antinea, l'amante della città sepolta (1961) diretto da Frank Borzage, Giuseppe Masini e Edgar G. Ulmer
L'Atlantide – film del 1992 di Bob Swaim

Pagine correlate 
 Atlantide (disambigua)
 Atlantis (disambigua)